Dusona nigritibialis (Gupta & Gupta), een gewone sluipwesp
 Dusona nigritibialis (Viereck), een gewone sluipwesp